Krasni (Maiski), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Krasni (Ptxegatlukai), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Krasni (Gazir), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Tsibanobalka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Mikhàilovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Moldavànskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Iujni), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Xkurinskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Srédnie Txuburki), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Voznessénskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Séverni), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Khopiórskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Rogóvskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Sovetski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Aleksàndrovski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Stepnaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasni (Aksai), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Krasni (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Krasni (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Krasni (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Krasni (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia